Niemcy:
 Lein - rzeka, dopływ Kocher
 Lein - rzeka, dopływ Neckar

Osoby:
 Gerhard Lein - niemiecki polityk
 Konrad Lein - niemiecki polityk

Zobacz też:
 Lain
 Leyn
 Line